La médula puede ser:
 la médula espinal, cordón nervioso que se extiende a través de la espina dorsal;
 la médula ósea, tejido blando contenido en el interior de algunos huesos;
 el bulbo raquídeo o médula blonga, parte del sistema nervioso central.
 En botánica, la  médula es el tejido blando que constituye el interior de algunos tallos y talos.